Кобос има више значења:

 Кобос (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Кобос (Туспан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику